Zeya/Zeja har flere betydninger:
 Zeja en flod i Amur Oblast i Rusland
 Zeja (by) by i ovennævnte oblast
 Zeja (satellit)
 Zeya (skuespiller) Skuespiller fra Burma
 Zeja (dæmning) Dæmning med vandkraftværk i rusland